Kodori (plaats), een plaats in het oosten van Abchazië;
Kodori (rivier), de een na grootste rivier van Abchazië;
Kodori-vallei, de vallei waardoor de Kodoririvier stroomt.